BTNHResurrection' — студийный альбом группы Bone Thugs-N-Harmony, выпущен 29 февраля 2000 года на Ruthless Records. Альбом стал платиновым.

Список композиций 
 «Show 'Em» — 5:15
 «The Righteous Ones» (feat. David’s Daughters) — 4:32
 «2 Glocks» — 4:26
 «Battlezone» — 4:19
 «Ecstasy» — 5:43
 «Murder One» — 4:15
 «Souljahs Marching» — 3:40
 «Servin' tha Fiends» — 3:52
 «Resurrection (Paper, Paper)» — 5:15
 «Can’t Give It Up» — 5:09
 «Weed Song» — 4:09
 «Change the World» (feat. Big B) — 4:31
 «Don’t Worry» — 5:35
 «Mind on Our Money» — 5:10
 «No Way Out» — 5:10
 «One Night Stand [Bonus Track]» — 4:53

Синглы 
 Resurrection (Paper, Paper)
 Change The World
 Can’t Give It Up

Видеоклипы 
 Resurrection (Paper, Paper)
 Change The World
 Can’t Give It Up
 Weed Song

Альбомы Bone Thugs-n-Harmony
Альбомы Ruthless Records